Primera División 1945-1946 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1945-1946 – torneo di calcio spagnolo